Calea ferată Pitești-Golești-Argeșel
Linia de cale ferată 905 este o cale ferată secundară din România.Linia fiind simplă și neelictrificată.Compania privată Regiotrans asigură transportul de călători împreună cu Cfr călători iar la marfă companiile private Servtrans Invest&Grup Feroviar Român(G.F.R.).

Căi ferate din România